Timpuri Noi se poate referi la:

 Timpuri Noi, fostă platformă industrială din București
 Timpuri Noi, cartier din București
 Timpuri Noi, stație de metrou din București
 Timpuri Noi, formație muzicală românească
 Timpuri Noi, film din 1936 cu Charlie Chaplin